Mit Flughafen London könnte gemeint sein:

in England:
 Croydon Airport, ehemaliger Flughafen im Süden Londons (bis 1959)
 Flughafen London Heathrow, etwa 20 km westlich der Innenstadt von London
 Gatwick Airport, etwa 40 km südlich von London
 London Stansted Airport, etwa 55 km nordöstlich von London in der Grafschaft Essex
 London City Airport, in den Docklands im London Borough of Newham am östlichen Rand der Innenstadt
 London Luton Airport, etwa 50 km nordwestlich von London in der Stadt Luton
 London Oxford Airport, etwa 100 km nordwestlich von London
 London Biggin Hill Airport, etwa 20 Kilometer südöstlich der Innenstadt von London
 TAG London Farnborough Airport, etwa 50 Kilometer südwestlich von London, siehe Farnborough Airfield
 London Southend Airport, etwa 60 Kilometer östlich von London

in Kanada:
 London International Airport, Regionalflughafen in der Provinz Ontario